Rondonanthus är ett släkte av gräsväxter. Rondonanthus ingår i familjen Eriocaulaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Rondonanthus